Prins Mauritsstraat (Baambrugge)
 Prins Mauritsstraat (Bredevoort)
 Prins Mauritsstraat (Gouda)
 Prins Mauritsstraat (Groenlo)
 Prins Mauritsstraat (Middelburg)
 Prins Mauritsstraat (Schiedam)
 Prins Mauritsstraat (Venlo)